Єлліваре (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Єлліваре — місто у Швеції, у лені Норрботтен.